Владимир Кличко — Руслан Чагаев (,  — «Нокаут на Шальке») — боксёрский двенадцатираундовый поединок в тяжёлой весовой категории между чемпионом мира по версиям IBF, WBO и IBO Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии WBA Русланом Чагаевым. В этом поединке на кону стояли все чемпионские титулы Владимира Кличко, а также вакантный титул чемпиона мира по версии журнала The Ring; при этом титул, принадлежавший Чагаеву, в поединке не разыгрывался.

Бой состоялся 20 июня 2009 года на стадионе «Veltins Arena» (Гельзенкирхен, Германия). Владимир Кличко доминировал на протяжении всего поединка, работая джебами и срывая атаки противника, а во втором раунде он смог отправил оппонента в нокдаун. После 9-го раунда Чагаев отказался от дальнейшего продолжения боя, и победа ввиду отказа (RTD9) была присуждена украинскому спортсмену. На момент остановки поединка Кличко лидировал на всех трёх судейских записках (89:81, 90:79 и 88:82).

Бой собрал в среднем 11,5 миллионов зрителей в Германии на канале RTL и 7,5 миллионов зрителей на канале Интер.

Предыстория 

Первоначально было запланировано, что 30 мая 2009 года на арене «Hartwall Arena» (Хельсинки, Финляндия) чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев (50-1) проведёт поединок-реванш против чемпиона мира в тяжёлом весе «в отпуске» по версии WBA Руслана Чагаева (25-0-1). Однако менее чем за сутки до события поединок был отменён. Причиной тому послужило то, что финские медики обнаружили в организме у Чагаева антитела к гепатиту B. Николаю Валуеву предложили сделать прививку и провести бой, но тот отказался.

20 июня 2009 года чемпион мира в тяжёлом весе по версиям IBF, WBO и IBO Владимир Кличко должен был провести поединок против бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBC, WBO и журнала The Ring Дэвида Хэя (25-1). Однако 3 июня стало известно, что Хэй травмировался и не сможет выйти на поединок 20 июня. Менеджер Дэвида Эдман Бут заявил, что поединок «Владимир Кличко — Дэвид Хэй» можно будет провести 11 июля, но Кличко отказался и начал искать замену Хэю.

Практически сразу после известия о травме Хэя ряд боксёров тяжёлого веса объявили о готовности провести поединок с Владимиром Кличко в определённую ранее дату (20 июня). Среди них были Александр Поветкин (17-0, 12 KO), Чазз Уизерспун (25-1, 17 KO), Джеймс Тони (73-6-3, 43 KO), Одланьер Солис (13-0, 9 KO), Брайан Минто (33-2, 21 KO), Седрик Босвелл (29-1, 23 KO), Кевин Джонсон (22-0-1, 9 KO), Доминик Гуинн (31-6-1, 21 KO) и Эдди Чемберс (34-1, 18 KO). Однако команда Кличко начала вести переговоры с Валуевым и Чагаевым. Команда Валуева заявила, что Николай готов провести бой с Кличко-младшим осенью 2009 года, а Чагаев согласился провести бой 20 июня. 5 июня было официально объявлено, что в этот день на стадионе «Veltins Arena» (Гельзенкирхен, Германия) состоится поединок между Владимиром Кличко и Русланом Чагаевым. Немецкие врачи, которые обследовали Чагаева перед поединком, заявили, что Кличко не рискует заразиться гепатитом благодаря тому, что он был привит от этого заболевания. Также было объявлено, что гепатит у Чагева находится в неактивной форме.

В поединке на кону стояли все три чемпионских титула Владимира Кличко — IBF, WBO и IBO. Помимо этого, авторитетный американский боксёрский журнал «The Ring» выставил на кон свой вакантный чемпионский пояс, который не разыгрывался на протяжении пяти лет. В то же время, WBA отказалась санкционировать поединок Кличко—Чагаев и титул Чагаева «чемпион в отпуске» не стоял на кону в этом поединке.

За день до боя состоялась официальная процедура взвешивания боксёров. Владимир Кличко весил 109 кг, а его визави — 102 кг.

Прогнозы и мнения 
По мнению букмекеров, боксёров и экспертов бокса Владимир Кличко считался фаворитом в этом противостоянии. В разных букмекерских конторах на победу украинца можно было поставить с коэффициентом от 1,13 до 1,22, в то время как на победу Руслана Чагаева можно было поставить с коэффициентом от 4 до 6,7. Журналисты украинского боксёрского издания «Ринг», делая свой прогноз на этот поединок, единогласно были уверены в победе Владимира Кличко, однако мнения относительно того, победит ли Кличко досрочно или судейским решением, разнились. Игорь Витько, Антон Горюнов и Константин Лободин сделали ставку на то, что Кличко сможет победить Чагаева техническим нокаутом в 7-м раунде, Елена Радзевич и Олег Сарычёв были уверены, что бой завершится техническим нокаутом в 9-м, а Евгений Пилиппенко был уверен в том, что поединок продлится все 12 раундов и завершится победой Кличко единогласным судейским решением.

Российский боксёр Григорий Дрозд был уверен в том, что победу судейским решением одержит Владимир Кличко. Тренер Николая Валуева Александр Зимин также был уверен в победе украинского спортсмена судейским решением. При этом Зимин отмечал, что Руслан Чагаев имеет шанс нокаутировать Кличко в первых четырёх раундах поединка. Российский спортивный журналист Александр Беленький спрогнозировал, что Кличко победит Чагаева техническим нокаутом в промежутке с 6-го по 8-й раунды. В качестве преимуществ Кличко Беленький отмечал его превосходство в габаритах и то, что «Кличко регулярно выходил на ринг и одерживал победу за победой, а Чагаев в основном болел».

Нас ждёт противостояние двух тактиков. В этом поединке не будет ничего личного, злости соперников друг на друга, сердцевины. Это будет просто встреча двух профессионалов

Ход поединка 

С самого начала поединка Чагаев пытался работать в высоком темпе и стремился выйти на ближнюю дистанцию, которая была удобна для него. Однако левый джеб (прямой удар) Владимира Кличко не давал узбекскому спортсмену сократить дистанцию, и тот был вынужден оставаться на дальней дистанции. Во время перерыва между 1-м и 2-м раундами тренер Чагаева Михаэль Тимм сказал ему, чтобы тот наращивал темп боя и успевал сокращать дистанцию. Во втором раунде боксёры продолжили вести поединок в том же ключе, в котором проходил 1-й раунд. Однако за 56 секунд до окончания раунда Владимир Кличко пробил прямой удар с правой руки, и Чагаев оказался в нокдауне. Поднявшись, Руслан не выглядел потрясённым, и рефери разрешил ему продолжить поединок.

В третьем раунде Чагаев старался быть активнее чемпиона, но его атаки были предсказуемыми. Помимо этого, Чагаев начал пропускать много ударов, а Кличко всё чаще стал выбрасывать после прямого удара с левой руки прямой удар с правой. В 4-м раунде претендент сделал ставку на перемещения по рингу и защитные действия при сближении, но эта тактика не принесла ему успеха, и Кличко продолжал удерживать его на дальней дистанции. В конце первой минуты 5-го раунда Владимир Кличко несколько раз попал правым прямым в голову Чагаева, но тот не был потрясён, и украинец не стал развивать успех. В шестом раунде Чагаев начал «подсаживаться» во время атак украинца, и тот стал промахиваться.

В седьмом раунде Руслан Чагаев снова повысил темп, и в конце раунда ему всё же удалось сократить дистанцию и попасть по Кличко несколькими ударами, но чемпион начал клинчевать. В том же раунде вследствие одной из атак Кличко у Чагаева образовалось рассечение над левым глазом. В 8-м раунде рассечение у Чагаева увеличилось, а Кличко начал боксировать ещё активнее и продуктивнее. К девятому раунду из-за ударов Кличко рассечение у Чагаева увеличилось. Менее чем за полминуты до окончания 9-го раунда Чагаев оказался у канатов, и Владимир Кличко пробил несколько точных двухударных комбинаций (правый прямой — левый прямой) в его голову. В перерыве между 9-м и 10-м раундами врач, находившийся возле ринга, осмотрел рассечение у Чагаева и посоветовал остановить поединок. В итоге победа ввиду отказа соперника от продолжения поединка после 9-го раунда была присуждёна Владимиру Кличко.

Андеркарт

После боя 
Поражение от Кличко стало первым в профессиональной карьере Чагаева. После этого боя Руслан Чагаев провёл ещё 11 поединков, в двух из которых проиграл. В августе 2011 года Руслан Чагаев вышел на бой против непобеждённого россиянина Александра Поветкина (21-0) за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA, но проиграл единогласным судейским решением. 6 июля 2014 года Чагаев победил раздельным судейским решением пуэрториканца Фреса Окендо (37-7) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. 11 июля 2015 года он провёл единственную успешную защиту титула, нокаутировав в 1-м раунде немца итальянского происхождения Франческо Пьянету (31-1-1). Однако 5 марта 2016 года проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде австралийцу Лукасу Брауну (23-0), после чего завершил профессиональную карьеру.

После победы над Русланом Чагаевым Владимир Кличко провёл 11 успешных поединков-защит титулов чемпиона мира по версиям IBF, WBO, IBO и The Ring. Помимо защит Владимир Кличко провёл один объединительный поединок. 2 июля 2011 года он победил единогласным судейским решением британца Дэвида Хэя (25-1) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super. Владимир Кличко продолжал доминировать в тяжёлом весе вплоть до ноября 2015 года, когда он проиграл единогласным судейским решением Тайсону Фьюри (27-0). В апреле 2017 года Владимир Кличко попытался вернуть свои титулы в поединке против Энтони Джошуа (18-0), но вновь потерпел поражение, после чего завершил карьеру.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Боксёрские поединки
2009 год в боксе
События 20 июня
Июнь 2009 года
Спорт в Германии в 2009 году
Международные соревнования по боксу в Германии
Международные спортивные соревнования в Гельзенкирхене
Владимир Кличко
Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира в 2009 году